

Geografia
 Kaki – città dell'Iran nella provincia di Bushehr
 Kaki – villaggio della Polinesia francese

Persone
 Abubaker Kaki – mezzofondista sudanese (1989)  
 Kaki King – chitarrista e compositrice statunitense, nome d'arte di Katherine Elizabeth King (1979)

Altro
 Kaki – frutto o albero di Diospyros kaki, vegetale della famiglia delle Ebenacee
 Kaki di Misilmeri – cultivar siciliana del Diospyros kaki
 Kaki – detto anche cachi, haki o khaki, colore militare
 Kaki – cacciatorpediniere

Pagine correlate
Khaki
Cachi